Thobois ist der Familienname folgender Personen:

Etienne Thobois (* 1967), französischer Badmintonspieler
Ingrid Thobois (* 1980), französische Schriftstellerin